Писанка:

 Писанка — расписанное куриное яйцо.
 Писанка, Руслана Игоревна (1965—2022) — украинская актриса и телеведущая.
 Писанка — река в России, протекает в Пермском крае.
 Писанка — село, Кировоградская область, Украина.

См. также 
 Писанко
 Писаная
 Писанец